L'Open de Roumanie est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note le forfait du Français Nicolas Mahut. Il est remplacé par Marco Cecchinato.
 Fernando Verdasco est titré en simple après sa victoire 6-3, 6-2 sur Lucas Pouille en finale. Il s'agit du  de sa carrière.
 Florin Mergea et Horia Tecău remportent le tournoi en double en s'imposant en finale 7-5, 6-4 face à Chris Guccione et André Sá. Bien que partenaire en équipe de Coupe Davis, ils remportent leur  ensemble sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
   
 
 

ATP 2016
Bucarest
Sport en Roumanie en 2016
Tennis en avril 2016